Ел Десто има више значења:

 Ел Десто (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Десто (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Десто (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику